Saint Michael (in italiano San Michele), spesso abbreviato in St. Michael, può significare:

Barbados 
 Saint Michael parrocchia

Regno Unito 
 Barford St Michael nello Oxfordshire
 Creech St Michael nel Somerset
 Gussage St Michael nel Dorset
 Kington St Michael nello Wiltshire
 Ormesby St. Michael presso Norfolk
 Seavington St Michael nel Somerset
 St Michael Caerhays in Cornovaglia
 St Michael Penkivel in Cornovaglia
 Stoke St Michael nel Somerset

Stati Uniti 
 St. Michael in Alaska
 St. Michael in Minnesota
 St. Michael-Sidman in Pennsylvania

Altri paesi 
 St. Michael's Cave in Gibilterra

Pagine correlate 
 Sankt Michael, anch'esso abbreviabile in St. Michael
 Mount Saint Michael